Joachim Röhm ist der Name folgender Personen:

* Joachim Röhm (Übersetzer) (* 1947), deutscher Übersetzer
 Joachim Röhm, bekannt als Yoyo Röhm (* 1965), deutscher Musiker und Komponist